Tajo steht für:
 Tajo, Fluss in Portugal und Spanien
 El Carpio de Tajo, Gemeinde in der spanischen Provinz Toledo

Tajo ist der Familienname folgender Personen:
 Italo Tajo (1915–1993), italienischer Opernsänger (Bass)